

Geografia

Australia 
 Grindelwald – località nella municipalità di West Tamar (Tasmania)

Svizzera 
 Grindelwald – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Letteratura 
 Gellert Grindelwald – personaggio della serie di Harry Potter